Margarita Farré, catalã de Barcelona, é uma escultora e pintora espanhola que vive e trabalha em São Paulo desde 1957.

Exposições 
 Museu Brasileiro da Escultura (2008)

Ligações externas 
 

Escultores da Catalunha
Margarita Farre
Naturais de Barcelona